

Geografia
Boykin – CDP statunitense in Alabama
Boykin – CDP statunitense in Carolina del Sud
Boykin – comunità non incorporata statunitense in Georgia

Persone
Brandon Boykin – giocatore di football americano statunitense
Christopher Boykin – personaggio televisivo statunitense
Jarrett Boykin – giocatore di football americano statunitense
Ruben Boykin – cestista statunitense
Trevone Boykin – giocatore di football americano statunitense
William G. Boykin – militare statunitense